Kazinczy László (1763–1807) ezredes
 Kazinczy László (1892–1978) gépészmérnök
 Kazinczy László (1935–1964) labdarúgó (Bp. Honvéd, Tatabánya)